Box office est un terme anglais qui peut renvoyer à :
 box-office, une mesure du succès commercial d'un film ou d'un artiste (en nombre de spectateurs ou en recettes) ;
 BoxOffice (magazine), magazine américain de l'industrie cinématographique ;
 Boxoffice, film américain de Josef Bogdanovich sorti en 1982 ;
 Box Office, une société de production de cinéma pornographique ;
 Home Box Office, une chaîne de télévision à péage américaine.